Матч всех звёзд АБА 1974 года () — ежегодная показательная баскетбольная игра, которая прошла в среду, 30 января 1974 года, в Норфолке (штат Вирджиния) на домашней площадке профессиональной команды «Вирджиния Сквайрз» «Норфолк Скоупе». Эта игра стала уже седьмым матчем всех звёзд (ASG) в истории Американской баскетбольной ассоциации (АБА). Судьями на этой встрече работали Джон Ванак и Уолли Руни.

Сборная Востока под руководством Бэйба Маккарти, который в это время тренировал команду «Кентукки Колонелс», без каких либо проблем обыграла сборную Запада Джо Маллэни («Юта Старз») со счётом 128:112, после чего вышла вперёд в серии (4:3) в их очном противостоянии. Самым ценным игроком этого матча был признан центровой Артис Гилмор, также представляющий на нём клуб «Кентукки Колонелс».

Матч всех звёзд

Составы команд 
В данной таблице опубликованы полные составы сборных Востока и Запада предстоящего матча.

  Игроки, не принимавшие участие в матче из-за травмы.
  Игроки, заменившие в нём травмированных.
  Игроки, начавшие игру в стартовой пятёрке, вместо травмированных.

Ход матча

Полная статистика матча 
В данной таблице показан подробный статистический анализ этого матча.

Лучшие игроки матча в пяти главных баскетбольных статистических показателях

  Жирным курсивным шрифтом выделена статистика самого ценного игрока матча.

Примечания

Ссылки 
 
 

Матчи всех звёзд АБА
АБА в сезоне 1973/1974
Спортивные соревнования в Виргинии